{{Taxobox
| name = Sennertia antarctica
| image file = 
| image descr = '| regnum = Животные
| phylum = Членистоногие
| classis = Паукообразные
| subclassis = Клещи
| superordo = Акариформные клещи
| ordo = Astigmata
| subordo = Acaridia
| superfamilia = Hemisarcoptoidea 
| familia = Chaetodactylidae 
| subfamilia = 
| genus = Sennertia 
| species = Sennertia antarctica| latin = 
| commons =
| wikispecies =Sennertia antarctica 
| section name = Синонимы
| section text =
 
 
| range map caption = Распространение
| range map =
| itis =
| ncbi =
}}Sennertia antarctica'  — вид клещей (Hemisarcoptoidea) семейства Chaetodactylidae из отряда . Антарктика: остров Бут-Айленд у берегов Антарктического полуострова.

Вид был впервые описан в 1907 году в составе рода  под названием  по форетическим дейтонимфам. Более всего они напоминают несколько африканских видов из видовой группы cerambycina-group рода  Sennertia''.

Примечания

Литература 
 Gressitt, J. L. 1967. Entomology of Antarctica. [Washington]: American Geophysical Union of the National Academy of Sciences-National Research Council. xii, 395 p. pp.
 Gressitt, J. L. & N. A. Weber. 1959. Bibliographic introduction to Antarctic-Subantarctic entomology. Pacific Insects Volume.1: 441-480.
 Klimov, P. B. & B. M. OConnor. (2008). Morphology, evolution, and host associations of bee-associated mites of the family Chaetodactylidae (Acari: Astigmata), with a monographic revision of North American taxa. Miscellaneous Publications Museum of Zoology University of Michigan.199: 1-243.

Astigmata
Животные, описанные в 1907 году
Паукообразные Антарктики
Эндемики Антарктиды